Юношеская сборная Испании по футболу — национальная сборная Испании, выступающая на юношеских чемпионатах мира и Европы (до 19 и 17 лет). Одна из самых сильных сборных Европы и мира.

Подробнее:
 Юношеская сборная Испании по футболу (до 17 лет) — двукратные чемпионы Европы
 Юношеская сборная Испании по футболу (до 19 лет) — пятикратные чемпионы Европы

См. также 
 Сборная Испании по футболу (до 21 года)
 Сборная Испании по футболу